Bei den am 1. Juli 2004 für Mopeds und am 15. April 2009 für alle anderen Fahrzeuge neu eingeführten französischen Kennzeichen wird die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Département nur noch rechts auf dem Kennzeichen angegeben. Sie spielt für die Buchstaben-/Ziffernkombination auf dem Kennzeichen keine Rolle mehr. Dennoch ist eine Systematik der Kfz-Kennzeichen zu erkennen. Je nachdem, zu welcher Kategorie (Allgemeine Reihe, Mopeds) ein Fahrzeug gehört, kann man feststellen, wann die jeweiligen Kfz-Kennzeichen zugeteilt wurden. Die Buchstabenzuteilungen helfen bei der Ermittlung des Zulassungsjahres. Die Informationen in diesem Artikel sind recht ausführlich. Eine Basisinformation, in der in kürzerer Form das Wichtigste zu den Kfz-Kennzeichen Frankreichs aufgeführt wird, steht in dem Leitartikel Kfz-Kennzeichen Frankreichs.

Kombinationen 

Die Art der Anordnung der Buchstaben und Ziffern auf den französischen Kfz-Kennzeichen wird nach bestimmten Regelungen vergeben:

Die Kennzeichen für Mopeds bestehen aus einem oder zwei Buchstaben links, zwei oder drei Ziffern in der Mitte und einem Buchstaben rechts auf dem Schild.

Die Kennzeichen der allgemeinen Zulassungsreihe bestehen aus zwei Buchstaben links, einem Bindestrich, drei Ziffern in der Mitte – im Bedarfsfall immer mit führenden Nullen –, einem weiteren Bindestrich und zwei Buchstaben rechts.

Die Kennzeichen für Händler bestehen aus dem Buchstaben ’’W’’ links, einem Bindestrich, drei Ziffern in der Mitte – im Bedarfsfall immer mit führenden Nullen –, einem weiteren Bindestrich und zwei Buchstaben rechts.

Die Kurzzeitkennzeichen bestehen aus dem Buchstabenpaar ’’WW’’ links, einem Bindestrich, drei Ziffern in der Mitte – im Bedarfsfall immer mit führenden Nullen –, einem weiteren Bindestrich und zwei Buchstaben rechts.

Départements

Allgemeine Reihe

Mopeds 

Die speziellen Kennzeichenkombinationen für Mopeds wurden ab dem 1. Juli 2015 nicht mehr vergeben. Das letzte registrierte Kennzeichen war DH 123 K. Die Mopeds erhalten jetzt Kennzeichenkombinationen der allgemeinen Reihe.

Händler 

Hinweis: Bei den Kennzeichen für Händler, die immer mit dem Buchstaben W beginnen, wird in der folgenden Liste der erste Buchstabe des am Ende stehenden Buchstabenpaares aufgeführt.

Kurzzeitkennzeichen 

Hinweis: Bei den Kurzzeitkennzeichen, die immer mit dem Buchstabenpaar WW beginnen, wird in den folgenden Listen der erste Buchstabe des am Ende stehenden Buchstabenpaares aufgeführt.

Durchgänge

Die Anzahl der Kurzzeitkennzeichen (mit der Kennung WW) ist begrenzt. Daher erfolgt nach der Vergabe des Kennzeichens WW-999-ZZ jeweils der neue Durchgang mit dem Kennzeichen WW-001-AA. 

Erster Durchgang

Zweiter Durchgang

Am 23. November 2017 wurde die Serie gestoppt. Ab diesem Zeitpunkt wurden bis zum 9. Juni 2018 ausgefallene Kombinationen erneut vergeben.

Dritter Durchgang

Vierter Durchgang

Erstausgabetage der jeweiligen Durchgänge

In der Tabelle steht der erste Ausgabetag für Kurzzeitkennzeichen des jeweiligen Durchgangs.

Saint-Barthélemy 

Die Insel Saint-Barthélemy ist eine französische überseeische Gebietskörperschaft (collectivité d’outre-mer). Auf den Kennzeichen befindet sich links das Wappen von Saint-Barthélemy, gefolgt von einer Kombination aus bis zu drei Ziffern und einem Buchstaben. Dieses System wurde am 3. März 2008 mit der Vergabe des Kennzeichens 1 A eingeführt. In der Tabelle wird jeweils der Endbuchstabe angegeben.

Die Kennzeichen für Händler weisen anstelle der laufenden Buchstaben A, B, C usw. den Buchstaben W auf.

Es gibt eine weitere Serie, bei der das Kennzeichen auf SPE endet.

Saint-Martin 

Der Nordteil der Insel Saint-Martin ist eine französische überseeische Gebietskörperschaft (collectivité d’outre-mer). Auf den Kennzeichen befindet sich links eine vierstellige Zahl, gefolgt von einem waagerechten Strich und drei Buchstaben. Dieses System wurde am 8. Juni 2010 mit der Vergabe des Kennzeichens 0001-AAA eingeführt. In der Tabelle wird jeweils der Endbuchstabe angegeben. Die Kennzeichen der Busse enden auf -BUS, die der Verwaltung auf -COM. Händlerfahrzeuge tragen den Buchstaben W, gefolgt von einem Strich und einer vierstelligen Zahl, z. B. W-0004.

AAx

Saint-Pierre und Miquelon 

Die Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon ist eine französische überseeische Gebietskörperschaft (collectivité d’outre-mer). Auf den Kennzeichen befindet sich links die Abkürzung SPM für Saint-Pierre und Miquelon, gefolgt von einer Kombination aus bis zu drei Ziffern und einem Buchstaben. Dieses System wurde am 7. Dezember 2000 mit der Vergabe des Kennzeichens SPM 1 A eingeführt. In der Tabelle wird jeweils der Endbuchstabe angegeben.

Höchste Zulassungsnummern

Frankreich 

Fußnoten

1 erstes vergebenes Kennzeichen der Mopedserie am 1. Juli 2004
2 erste vergebene Kennzeichen am 15. April 2009
3 zweiter Durchgang
4 letztes vergebenes Kennzeichen der Mopedserie am 30. Juni 2015
5 letztes vergebenes Kennzeichen am 9. November 2017, anschließend Wiederausgabe ehemaliger Kennzeichen bis WW-037-KE vom 21. November 2017 bis zum 24. November 2017, keine Ausgabe bis zum 4. Dezember 2017 und Fortführung der Wiederausgabe ehemaliger Kennzeichen ab WW-535-KE ab dem 5. Dezember 2017
6 letztes vergebenes Kennzeichen aus der Wiederholungsserie am 31. Dezember 2017
7 dritter Durchgang
8 vierter Durchgang

Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre und Miquelon

Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna

Siehe auch 

Kfz-Kennzeichen (Frankreich)

Weblinks 

 Ausführliche Beschreibung der Vergabe der Buchstabenkombinationen

Kraftfahrzeugkennzeichen (Frankreich)